Са́блино — село в Сасовском районе Рязанской области России. Входит в состав Алёшинского сельского поселения.

Географическое положение 
Расположено в центре района, на 35-м км автодороги  Шацк — Касимов, в 5 км от райцентра Сасово. Основная часть села находится на левом крутом берегу реки Алёшни, но часть домов расположена и в припойменной части. Во время весеннего половодья реки Цна и Алёшня выходят из берегов и сливаются воедино, затапливая общую пойму и разливаясь на 5—6 км в ширину.

Ближайшие населённые пункты:
 село Лукьяново в 2 км к северо-востоку по асфальтированной дороге;
 город Сасово в 3 км к северо-востоку по асфальтированной дороге;
 село Алёшино в 1 км к югу по асфальтированной дороге;
 посёлок Сотницыно в 6 км к юго-западу по асфальтированной дороге;
 село Верхнее Мальцево в 5 км к западу по асфальтированной дороге.

Ближайшая железнодорожная станция — Сотницыно в 5 км к западу по асфальтированной дороге.

Население 

Село имеет постоянное население, но часть домов используется «под дачу».

Инфраструктура 
Через село проходит трасса регионального значения  Шацк — Касимов. Здесь же от неё отходит дорога в посёлок Сотницыно и село Верхнее Мальцево. В селе 2 улицы: Есенина и Придорожная. В северной части села располагается действующая каменная церковь. На противоположной стороне дороги находится кладбище. Вдоль трассы расположены 2 кафе, автосервис и автозаправочная станция.

Хозяйство 
В советское время на западной окраине села находилась молочно-товарная ферма и теплицы.

Примечания 

Населённые пункты Сасовского района